Симакино — название населённых пунктов в России:
 Симакино — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Симакино — деревня в Шиловском районе Рязанской области.